Xigou bezeichnet:

 Xigou (Dabancheng) (西沟乡), Gemeinde im Stadtbezirk Dabancheng im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China
 Xigou (Minhe) (西沟乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Minhe in der chinesischen Provinz Qinghai
 Xigou (Pingshun) (西沟乡), Gemeinde im Kreis Pingshun in der chinesischen Provinz Shanxi
 Xigou (Zhangwan) (西沟乡), Gemeinde im Stadtbezirk Zhangwan in der chinesischen Provinz Hubei
 Xigou (Zhen’an) (西沟乡), Gemeinde im Kreis Zhen’an in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Xigou (Luanping) (西沟满族乡), Nationalitätengemeinde der Mandschu im Kreis Luanping in der chinesischen Provinz Hebei